Bisdom, minder gebruikelijk diocees genoemd, bestuurlijk gebied in de Rooms-Katholieke Kerk of andere Kerken.
Romeins diocees, bestuurlijk gebied in het Romeinse Rijk.